Apia International Sydney 2017 (kobiety)
 Apia International Sydney 2017 (mężczyźni)